Tiara papal — espécie de coroa
Testeira — acessório designado para se encaixar ao redor da cabeça, geralmente para prender o cabelo

Desambiguação